Gänsbacher ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Gänsbacher (* 1948), Internist, Facharzt für Allergie, Immunologie, Hämatologie, Onkologie und Hochschullehrer
 Johann Gänsbacher (1778–1844), österreichischer Komponist, Dirigent und Kapellmeister
 Josef Gänsbacher (1829–1911), österreichischer Komponist und Musikpädagoge